Шипот — водопад на Украине.
 Шипот — село в Болгарии.
 Шипот — верховье реки Турьи.